Pham Thi Thanh Xuan (vietnamesisch Phạm Thị Thanh Xuân; * 25. Januar 1972; † 13. August 2020 in Hamburg) war eine vietnamesische Unternehmerin und Gründerin der Imbisskette asiahung mit panasiatischer Küche.

Leben 

Pham Thi Thanh Xuan wuchs in Xuân Trường in der Provinz Nam Định, in der Nähe von Hanoi auf. Nach der Wiedervereinigung Vietnams 1975 zog sie mit ihrer Familie 1979 nach Đà Lạt in der südlichen Provinz Lâm Đồng. Im Jahr 1992 zog sie zu ihrem Bruder nach Berlin. Sie entwickelte für den Asia-Imbiss, in dem sie arbeitete, bald ein Franchise-Konzept. Im Jahr 1998 eröffnete sie in Schwerin das erste Restaurant der asiahung-Gruppe, die rasch expandierte. Im Jahr 2012 hatte die Gruppe 40, 2014 bereits 50, 2018 mehr als 80 und 2020 inzwischen 90 Filialen. Profitieren konnte asiahung dabei von einer engen Zusammenarbeit mit ECE, einem auf die Entwicklung von Einkaufszentren spezialisierten Unternehmen. Die Gruppe ist deutschlandweit in zahlreichen Einkaufszentren und Bahnhöfen mit Filialen vertreten.

Pham Thi Thanh Xuan war Mutter dreier Kinder. Sie starb im August 2020 bei einem Verkehrsunfall in Hamburg.

Einzelnachweise 

Unternehmer (Systemgastronomie)
Unternehmer (Deutschland)
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Vietnamese
Geboren 1972
Gestorben 2020
Frau